Amasar ist der Name mehrerer geographischer Objekte in Transbaikalien (Russland):
 eine Siedlung städtischen Typs, siehe Amasar (Ort)
 einen Fluss, siehe Amasar (Fluss)
 ein Mittelgebirge, siehe Amasargebirge